Sphinx, ou Sphynx (du grec ancien ) (au féminin sphinge ou sphynge) est un nom d'origine grecque désignant notamment une créature légendaire : le sphinx.

Mythologie et Antiquité 

Dans la mythologie égyptienne, un sphinx est une chimère avec un corps de lion et une tête d'homme :
 le Sphinx de Gizeh, une statue thérianthrope qui se dresse devant les grandes pyramides du plateau de Gizeh, en Basse-Égypte ;
 le Sphinx d'Hatchepsout, sculpture de granite (1479–1458 avant notre ère) ;
 les sphinx à tête de chacal situés au Ramesséum situé dans la nécropole thébaine, en face de Louxor, en Égypte.

Dans la mythologie grecque, le Sphinx est une créature féminine malfaisante associée au mythe d’Œdipe :
 la Sphinge de Chiusi, statue étrusque ;
 la Esfinge de los Higuerones, sculpture ibéro-romaine ;
 le sphinx criocéphale ou criosphinx.

Toponymie 
 le Sphinx des Bucegi, un rocher situé dans les Carpates, en forme de tête humaine qui rappelle, sous certains angles, la tête du Sphinx de Gizeh ;
 le Sphinx de Vesec, un bloc erratique.

Arts et culture

Représentations artistiques 
 le Sphinx du Conseil constitutionnel (France).

Littérature 
 Le Sphinx des glaces, roman d'aventures extraordinaires de Jules Verne (1897).
 le SPHINX, organisation criminelle dans la série de romans pour la jeunesse Langelot (1965 à 1986).
 Sphinx, roman de Robin Cook (1979).
 Sphinx, planète fictive de l’Honorverse (1993-1998), une série de livres de David Weber.

Presse écrite 
 Sphinx, revue mensuelle belge publiée entre 1931 et 1939.
 Le Sphinx, journal hebdomadaire malien publié à partir de 2001.

Cinéma 
 1913 : La Sphinx, film de Hjalmar Davidsen.
 1933 : Le Sphinx, film de Phil Rosen.
 1981 : Sphinx, film de Franklin J. Schaffner.
 1995 : Le Sphinx, film québécois de Phil Comeau.

Musique 
 Sphinx, groupe de heavy metal espagnol, originaire de Cádiz.
 Sphinx, morceau du groupe français La Femme sur l'album Mystère sorti le .

Bande dessinée 
 Le Sphinx, un ennemi de Batman dans les aventures en bandes dessinées publiées par DC Comics.
 Le Sphinx est un ennemi des New Warriors et Nova dans l'Univers Marvel Comics.
 Le Sphinx est un personnage de la bande dessinée Les Petits Mythos, scénarisée par Christophe Cazenove et dessinée par Philippe Larbier.

Jeux vidéo 
 Sphinx et la Malédiction de la momie, jeu vidéo sorti en 2003.

Sciences et techniques

Astronomie 
 (896) Sphinx, un astéroïde.

Informatique 
 Le Sphinx, éditeur de logiciels d'enquêtes et d'analyse statistique de données.
 CMU Sphinx, projet open source de conception d'un logiciel de reconnaissance vocale.
 Sphinx, moteur de recherche sous licence libre open source.
 Sphinx, générateur de documentation écrit en Python sous licence libre.

Technologie 
 SPHINX, une Z machine française installée à Gramat.
 SPHYNX (Systèmes physiques hors-équilibre, hydrodynamique, énergie et complexité), un laboratoire mixte CNRS-CEA.

Zoologie 
 Sphinx (en tant que nom scientifique) est un genre de papillons de la famille des Sphingidae. 
 Le nom de Sphinx (en tant que nom vernaculaire français) désigne aussi tout papillon de la famille des Sphingidae, quel que soit son genre et son espèce. Ce nom est aussi utilisé par une espèce de la famille des Thyrididae (le Sphinx pygmée) et une autre de la famille des Erebidae (le Sphinx du pissenlit).
 Sphynx (parfois orthographié « sphinx »), chat dépourvu de pelage.

Sport

Football américain 
 Ancien club basé au Plessis-Robinson, devenu les Mousquetaires de Paris, plusieurs fois champion de France.
 Club basé à Pau, créé en 1999.

Navires 
 Cinq navires de la marine française ont porté le nom de Sphinx :
 le , navire de ligne de troisième rang portant , lancé en 1755 de Brest et démoli en 1775 dans la même ville. Il participe à la guerre de Sept Ans,
 le , navire de ligne de troisième rang portant , lancé en 1776 de Brest. Il participe à la guerre d’indépendance des États-Unis,
 le , navire de sixième rang capturé à la Royal Navy le  et repris par les Britanniques le  de la même année,
 le , navire corsaire acquis en 1796 et capturé le  de la même année,
 le , lancé en 1829, premier navire à vapeur de la Marine française ;
 le Sphinx ou Sphynx est le premier nom d'un cuirassé lancé pour la Marine confédérée en 1864 à Bordeaux et qui fit l'essentiel de sa carrière dans la Marine japonaise sous le nom de Kōtetsu ;
 Six navires de la Royal Navy successivement ont porté le nom  entre 1748 et 1940.
 Le paquebot Sphynx des Messageries maritimes lancé le  aux Chantiers de la Loire de Saint-Nazaire

Divers 
 Le Sphinx, ancienne maison close parisienne

Annexes

Références 

Homonymie
Homonymie de titre

fi:Sfinksi#Kreikkalainen sfinksi